Le Roi de l'air (film, 1913), film français réalisé par Ferdinand Zecca et René Leprince, sorti en 1913
 Le Roi de l'air (film, 1923) (), film américain réalisé par Lloyd Ingraham sorti en 1923

Voir aussi 
 Les Rois de l'air, film américain réalisé par Howard Hawks et sorti en 1928.